Michel, właśc. Michel Garbini Pereira (ur. 9 czerwca 1981 roku) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji lewego obrońcy w klubie Rayo OKC.

Bibliografia 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Atlético Mineiro
Piłkarze Standardu Liège
Piłkarze Athletico Paranaense
Piłkarze Clube Náutico Capibaribe
Piłkarze Vila Nova FC
Piłkarze Arisu FC
Piłkarze FC Dallas
Urodzeni w 1981